Gnaß ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Gnaß (1892–1958), deutscher Schauspieler
 Otto Gnaß (1909–1987), deutscher Politiker (SPD), MdL Hessen